A0 puede referirse a:
 Sistema A-0, el primer compilador desarrollado para una computadora electrónica.
 El formato de papel DIN476 / ISO 216 de 841x1189 mm.
 Submarino Isaac Peral (A-0), primer submarino de la Armada Española.